Лос Киотес има више значења:

 Лос Киотес (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Киотес (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Киотес (Пахакуаран), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Киотес, Сан Хосе лос Киотес (Колон), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лос Киотес (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику